A Taça João Saldanha foi criada pela Federação Brasiliense de Futebol para que os times que ficarem na terceira e quarta posições de suas respectivas chaves na Taça JK tenham a oportunidade de disputar um campeonato alternativo cujo título tem apenas um valor simbólico. A primeira edição foi disputada no ano de 2012.

Taça João Saldanha 

Competições de futebol do Distrito Federal (Brasil)